Roots () — шестой студийный альбом бразильской метал-группы Sepultura, был выпущен 20 февраля, 1996 года на лейбле Roadrunner Records. Это последняя работа группы с Максом Кавалерой.
Первоначально альбом был издан на одном CD, в 2005 году переиздание Roots, выпущенное к двадцатипятилетию Roadrunner Records, включало бонус-диск с редкими записями и миксами.

Стиль 
Вместе с традиционным грув-металлическим ритмом, на альбоме Roots заметно влияние набирающего популярность ню-метала. В записи приняли участие и известные исполнители нового жанра — Джонатан Дэвис из Korn и Майк Паттон из Faith No More. Заглавный трек «Roots Bloody Roots» () стал ориентиром для дальнейшего формирования ню-метала: замедленный ритм, по сравнению с традиционными метал-композициями, усиление бас-гитары, гроулинг — во второй половине 90-х подобные приемы использовали многие группы. Ещё одним экспериментом Sepultura стала попытка соединить грув-метал с музыкальными традициями южноамериканских индейских племен. В поисках нового звучания группа посетила внутренние области Бразилии (штат Мату-Гросу), общаясь с местным племенем Шаванте (), а члены этого племени приняли участие в записи. Большинство текстов альбома посвящено культуре и политике Бразилии

Критика 
Большинство рецензентов отозвались об этом альбоме положительно, благоприятно были восприняты традиционные мотивы. Rolling Stone Brasil назвал альбом лучшим бразильским метал-альбомом.

Список композиций

Чарты и сертификации 
Альбом — Billboard (Северная Америка)

Альбом — Сертификция

Участники записи 
 Игорь Кавалера () — ударные, перкуссия
 Макс Кавалера () — вокал, ритм-гитара
 Андреас Киссер () — соло-гитара
 Пауло Шисто Пинто младший () — бас-гитара
 Джонатан Дэвис () — вокал на «Lookaway»
 DJ Lethal — скретчи на «Lookaway»
 Майк Паттон () — вокал на «Lookaway» и «Mine»
 Дэвид Сильверия () — ударные на «Ratamahatta»
 Карлиньос Браун () — перкуссия, вокал на «Ratamahatta»
 Запись: Индиго Ранч, Малибу
 Продюсирование: Росс Робинсон () и Sepultura
 Звук, сведение, микширование: Чак Джонсон, Ричард Каплан, Роб Агнелло, Энди Уоллес, Стив Сиско, Джордж Марино

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 Roots на discogs.com
 рецензия на metalstorm.net

Альбомы 1996 года
Альбомы Бразилии
Альбомы на английском языке
Альбомы Sepultura
Альбомы ню-метала
Альбомы Roadrunner Records
Альбомы, спродюсированные Россом Робинсоном